Гранха Авикола има више значења:

 Гранха Авикола, Ранчо Амаја (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Авикола (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Авикола (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику